Прислоп има више значења:

 Прислоп
 Прислоп (Далбошец), насеље у округу Караш-Северин у Румунији
 Прислоп (Корнерева), насеље у округу Караш-Северин у Румунији
 Прислоп (Марамуреш), насеље у округу Марамуреш у Румунији
 Прислоп (Сибињ), насеље у округу Сибињ у Румунији